Santana steht für:
 Santana (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Santana (Romanreihe), Western-Romanreihe des Bastei-Verlags
 Santana (Apfel), Apfelsorte
 (2620) Santana, Asteroid des Hauptgürtels
 Santana (Rose) eine Kletterrose (Tantau, 1985)

Fahrzeuge:

 Santana Motor, spanischer Automobilhersteller
 VW Santana, Pkw-Modell von Volkswagen
 Santana Tandems, US-amerikanischer Hersteller von zweisitzigen Fahrrädern

Musik:

 Santana (Band), US-amerikanische Latin-Band
 Santana (Album), Musikalbum der Band Santana

Orte:
 Santana (Belize), Siedlung im Belize District, Belize
 Santana (Brasilien), Region in Brasilien
 Santana-Formation, Fossillagerstätte in Brasilien
 Santana (Kolumbien), Ort in Kolumbien
 Unterpräfektur Santana, Stadtbezirk der brasilianischen Stadt São Paulo
 Santana (São Tomé und Príncipe), Gemeinde in São Tomé und Príncipe
 Sântana, Gemeinde in Rumänien
 Sântana de Mureș, Gemeinde in Rumänien
 Santana, Stadtteil von Higüey in der Dominikanischen Republik

Gemeinden in Brasilien:
 Santana (Amapá)
 Santana (Bahia)
 Santana da Boa Vista (Rio Grande do Sul)
 Santana da Ponte Pensa (São Paulo)
 Santana da Vargem (Minas Gerais)
 Santana de Cataguases (Minas Gerais)
 Santana de Mangueira (Paraíba)
 Santana de Parnaíba (São Paulo)
 Santana de Pirapama (Minas Gerais)
 Santana do Acaraú (Ceará)
 Santana do Araguaia (Pará)
 Santana do Cariri (Ceará)
 Santana do Deserto (Minas Gerais)
 Santana do Garambéu (Minas Gerais)
 Santana do Ipanema (Alagoas)
 Santana do Itararé (Paraná)
 Santana do Jacaré (Minas Gerais)
 Santana do Livramento (Rio Grande do Sul)
 Santana do Manhuaçu (Minas Gerais)
 Santana do Maranhão (Maranhão)
 Santana do Matos (Rio Grande do Norte)
 Santana do Mundaú (Alagoas)
 Santana do Paraíso (Minas Gerais)
 Santana do Piauí (Piauí)
 Santana do Riacho (Minas Gerais)
 Santana do São Francisco (Sergipe)
 Santana do Seridó (Rio Grande do Norte)
 Santana dos Garrotes (Paraíba)
 Santana dos Montes (Minas Gerais)

Orte und Gemeinden in Portugal:
 Santana (Figueira da Foz), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Figueira da Foz
 Santana (Nisa)
 Santana (Nordeste)
 Santana (Portel)
 Santana (Santa Marta de Penaguião)
 Santana da Azinha,
 Santana de Cambas
 Santana do Mato
 Santana da Serra
 Santana (Madeira), Ort und Kreis auf Madeira

Weiteres:
 Santana Travel, deutscher Reiseveranstalter für Südamerika und Mittelamerika
 Nationalpark Nino Konis Santana, Nationalpark in Osttimor

Siehe auch:
 Lake San Tana
 Sant’Anna